Au sens premier, l'autorité correspond au droit de pouvoir commander, d'être obéi. Elle peut faire référence à d'autres notions.

Sciences 

 En sociologie la figure d'autorité désigne une force qui conduit des acteurs à agir sur d’autres acteurs sans que ces derniers n'interagissent.
 En science politique l'autorité est le pouvoir politique ou les organes qui le représentent pris collectivement.
 En droit français, l'autorité parentale est un ensemble de droits mais également de devoirs, que les parents ont à l'égard de leurs enfants mineurs. L'autorité parentale est mise en œuvre par la loi sous la forme de l'autorité parentale conjointe.
 En sciences de l'information, une autorité (sciences de l'information) (ou notice d'autorité ou forme d'autorité) sert à identifier sans ambiguïté des personnes, des choses ou des concepts. La forme retenue fait autorité, d'où son nom.
 En cryptographie, l'Autorité de certification (AC ou CA) a pour mission, après vérification de l'identité du demandeur du certificat par une autorité d'enregistrement, de signer, émettre et maintenir les certificats (CSR : Certificate Signing Request) et les listes de révocation (CRL : Certificate Revocation List)

Rhétorique 
L’argument d'autorité consiste à invoquer une autorité lors d'une argumentation, en accordant de la valeur à un propos en fonction de son origine plutôt que de son contenu.

Institutions administratives

Autorité administrative indépendante 
 Une autorité administrative indépendante (AAI), autorité régulatrice ou quango en anglais (pour « quasi non-governmental organisation ») est un organisme étatique plus ou moins indépendant du pouvoir exécutif. C'est donc une forme spécifique des organisations administratives, qui bénéficient d'un plus large degré d'autonomie à l'égard du politique que l'administration classique.

 En France, la notion d'autorité administrative indépendante (AAI) est apparue dans les années 1970, sans jamais être clairement définie par la loi ou la jurisprudence. Ces structures résultent le plus souvent du mouvement d'agencification, issu de la doctrine anglo-saxonne du New Public Management.

Les autorités 
Au pluriel, l'autorité désigne l'ensemble des pouvoirs publics.

Haute Autorité 
 La Haute Autorité était l'organe exécutif collégial et supranational de la CECA, créée par le traité de Paris de 1951, à la suite de la déclaration Robert Schuman. Elle a fusionné en 1965 avec les commissions de la CEE et de l'Euratom pour former une Commission européenne unique, installée à Bruxelles — et non à Luxembourg comme la Haute Autorité.

Sport 
 The Autority : un clan de catcheurs heel de la World Wrestling Entertainment.

Presse et littérature 
L'Autorité : un journal français (1886-1914) ;
Autorité : un roman de science-fiction de Jeff VanderMeer publié en 2014 ;
L'Autorité : un personnage de la trilogie À la croisée des mondes ;
The Authority : une série de comics américaine.

Voir aussi